Кроу, Айра (художник) (1824—1910) — английский живописец и график.
 Кроу, Айра Александр (1864—1925) — британский дипломат.
 Кроу, Айра Эванс (1799—1868) — английский журналист и историк.